Елізабет Бадінтер (; ) — французька вчена-філософ та історик. Найбільш відома за філософськими трактатами про фемінізм і роль жінки в суспільстві. Вона виступає за ліберальний фемінізм і права жінок-трудових мігранток у Франції. Опитування журналу «Marianne» у 2010 році назвало її «найвпливовішим інтелектуалом» Франції, насамперед на основі її книг про права жінок і материнство.

Бадінтер є найбільшою акціонеркою Publicis Groupe, багатонаціональної компанії з реклами та зв'язків з громадськістю, а також головою її наглядової ради. За даними Forbes, вона є однією з найбагатших французьких громадянок зі стажем (близько $ 1,8 млрд.) у 2012 році.

Біографія 
Народилась Елізабет Бадінтер (дівоче прізвище — Блюстейн-Бланше) 5 березня 1944 року у місті Булонь-Біянкур (Франція). Елізабет Бадінтер — дочка Софі Вальян і Марселя Блюстейна-Бланше, засновника Publicis. Софі Вальяна була внучкою Едуарда Вальяна, французького політичного лідера і громадського діяча. Мама Софі була вихована як римо-католичка, а після шлюбу перейшла до іудаїзму.

Елізабет та дві її сестри були виховані батьками, які вірили в рівність статей. Середню освіту здобула у приватній школі L'école alsacienne у Парижі. У підлітковому віці Бадінтер прочитала роботу «Друга стать» Симони де Бовуар, що глибоко вплинула на її погляди, надихаючи її на докторантуру з філософії в Сорбонні. Вона є фахівцем з французької історії епохи Просвітництва.

Кар'єра 
Після навчання Бадінтер викладала у Політехнічній школі. Її перша книга під назвою L'Amour en plus була опублікована в 1980 році і ставить питання про те, чи є материнська любов виключно природним інстинктом або тенденцією, посиленою в культурному контексті, в якому очікується поведінка материнської прихильності.

У своїй критичній праці L'un est l'autre, опублікованій у 1987 році, Бадінтер зображає взаємодоповнюваність маскулінних та жіночих рис у гендерній ідентичності та конфлікти, які виникають, коли ця взаємодоповнюваність піддаються гніту. Бадінтер робить висновок, що нова ера гендерних подібностей призведе до зміни гендерної ідентичності та революції моральних цінностей.

Її трактат 2003 року, маршрут «La fausse», стосується порушень і віктимізації жінок французькими феміністками. "Систематичне заперечення жіночої влади й насильства, постійне зображення жінок як пригноблених і, отже, невинних, поглиблює розколи розділеного людства: жертви чоловічого гніту з одного боку і всемогутні кати з іншого.

Особисте життя 
У 1966 році вона вийшла заміж за адвоката Роберта Бадінтера, який став міністром юстиції під керівництвом Міттерана. Елізабет і Роберт Бадінтер мають одну дочку і двох синів.

Нагороди та відзнаки 
 : почесний доктор Вільного університету Брюсселя (2013)
 : Орден «Культурні заслуги» (Монако) (2011)
 : Командир Ордену мистецтв і мистецтв і орденів літератури (2007)
 : почесний доктор Льєзького університету (2004)

Обрані публікації 
 L'Amour en plus: histoire de l'amour maternel (XVIIe-XXe siècle), 1981; 
 Les Goncourt: " Romanciers et historiens des femmes ", foreword of " La Femme au XVIIe siècle d'Edmond et Jules de Goncourt ", 1981
 Émilie, Émilie, L'ambition féminine au XVIIIe siècle, 1983; 
 Les Remontrances de Malesherbes (1771—1775), 1985
 L'Un est l'autre, 1986; 
 Cahiers Suzanne Lilar, pp. 15–26, Paris, Gallimard, 1986; 
 Condorcet. Un intellectuel en politique, 1988
 , 1988
 Madame d'Épinay, Histoire de Madame de Montbrillant ou les Contreconfessions, foreword by d'Élisabeth Badinter, 1989
 Thomas, Diderot, Madame d'Épinay: Qu'est-ce qu'une femme?, foreword by Élisabeth Badinter, 1989
 Condorcet, Prudhomme, Guyomar: Paroles d'hommes (1790—1793), Élisabeth Badinter, 1989
 XY, de l'identité masculine, 1992; 
 Madame du Châtelet, Discours sur le bonheur, foreword, 1997
 Les Passions intellectuelles, tome 1: Désirs de gloire (1735—1751), 1999
 Les Passions intellectuelles, tome 2: L'exigence de dignité (1751—1762), 2002
 
 Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, 2002. Conference Élizabeth Badinter, Jacques Lassalle and Lucette Finas; 
 Fausse route, 2003; 
 Julia Borossa ; translated from Fausse route Madame du Châtelet, Madame d'Épinay: Ou l'Ambition féminine au XVIIIe siècle, 2006; .
 
 Adriana Hunter, ; translated from Le Conflit Le Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d'Autriche 1717—1780 — L'impératrice-reine, 9 November 2016; 

 Посилання 
 «Elisabeth Badinter distorts feminism the better to fight it», isyphe.rog, Elaine Audet, 1er octobre 2003 
 Steven Erlanger and Maïa de la Baume, «In Defense of the Imperfect Mother» , New York Times'', 6 June 2010.

Примітки 

Французькі філософині
Уродженці Булонь-Біянкура
Французькі жінки-історики
Французькі феміністки
Командори Ордена мистецтв та літератури
Командори ордена Культурних заслуг (Монако)
Французькі мільярдери
Мільярдерки
Жінки-соціологи
Єврейські філософи